Куйонон:
 Куйонон (народ) — народ в провинции Палаван и на островах Куйо (Филиппины)
 Куйонон (язык) — язык народа куйонон.